Le nom John Ryan est porté par les personnes suivantes :
 John Ryan (?-1937), joueur international irlandais de rugby à XV ;
 John Ryan (1939-), entraîneur gallois de rugby à XV ;
 John Ryan (1940-2002), homme politique britannique ;
 John Ryan (1944-), nageur australien ;
 John Ryan (1948-1982), joueur australien de rugby à XV ;
 John Ryan, producteur américain ;
 John Ryan (1988-), joueur international irlandais de rugby à XV ;
 John A. Ryan (1869-1945), prêtre américain ; 
 John P. Ryan (1936-2007), acteur américain, parfois crédité John Ryan ;
  (1921-2009), dessinateur de bande dessinées britannique ;
  (né en 1987), musicien américain.